La saison 2020-2021, qui débute le , est la  édition du championnat d'Italie de football. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Italie en une série de trente-huit journées.

Le champion en titre, la Juventus FC, défend son titre face à  équipes, dont trois promus.

L'Inter Milan est sacrée championne d'Italie à quatre journées de la fin de la saison.

Participants

Les participants 

La Juventus FC est l'équipe la plus titrée d'Italie avec trente-six sacres, dont ceux des neuf dernières années, alors que l'AC Milan est l'équipe italienne avec le plus de coupes des champions avec sept à son actif ce qui la place deuxième derrière le Real Madrid avec 13 et devant le Liverpool FC et le Bayern Munich avec six. L'Inter Milan demeure la seule équipe du championnat de D1 d'Italie à n'avoir jamais connu de relégation, étant en Serie A depuis 1908.
Légende des couleurs

Déroulement de la saison 
Lors de la  journée, l'AS Rome aligne Amadou Diawara, âgé de 23 ans, contre le Hellas Vérone (match nul 0-0), alors qu'il a été inscrit sur la liste des joueurs de moins de 22 ans. Le club romain perd alors sur tapis vert (0-3).

Le SSC Naples est sanctionné d'un point de pénalité pour ne pas s'être rendu à Turin, le 4 octobre, pour affronter la Juventus. Ce match est également donné perdu 3-0. Le 22 décembre 2020, cette sentence est annulée, et le match est donné à rejouer.

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontation directes, puis de la différence de buts en confrontation directe, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de Fair-Play.

Les quatre premiers sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA 2021-2022. Le cinquième est qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2021-2022 et le sixième est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence 2021-2022. Si le vainqueur de la coupe est européen de par son classement, les cinquième et sixième sont qualifiés directement pour les poules de la Ligue Europa 2021-2022, le septième sera lui qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence 2021-2022.

Leader par journée

Dernier par journée

Résultats

Statistiques

Évolution du classement 
Le tableau suivant récapitule le classement au terme de chacune des journées définies par le calendrier officiel. Les matchs joués en retard ainsi que ceux avancés sont donc comptabilisés lors de la journée suivant leur tenue.

La Juventus, lors de sa victoire en Coupe d'italie, est déjà qualifiée pour une Coupe d'Europe via le championnat italien. La place en Ligue Europa réservée au vainqueur de la Coupe d'Italie est donc reversée au championnat italien. La  place du championnat d'Italie est donc  lors de la  journée.

Un exposant rouge à côté du classement indique le nombre de matchs en retard que compte une équipe à la date de la journée concernée :

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Bilan de la saison

Parcours en Coupes d'Europe

Notes et références 

2020-2021
Italie M1
Championnat M1
Football M1